Yrjö är ett finskt förnamn. Yrjös namnsdag i den finskspråkiga kalendern är 23 april.

Personer med namnet Yrjö
Yrjö Aaltonen, finländsk regissör och filmfotograf
Yrjö Blomstedt, finländsk arkitekt
Yrjö Blomstedt, finländsk historiker
Yrjö Edelmann, svensk konstnär
Yrjö Elfvengren, en finländsk officer i Ryska armén
Yrjö Haapanen, finländsk sångare, sångtextförfattare, skådespelare och filmregissör
Yrjö Hakanen, finländsk kommunistisk politiker
Yrjö Hans-Erik Alatalo, tornedalsk musiker och journalist
Yrjö Henrik Toivonen, finländsk lingvist
Yrjö Hirn, finländsk konst- och litteraturvetare
Yrjö Ilvessalo, finländsk skogsforskare
Yrjö A. Jäntti, finländsk förlagschef
Yrjö Kajava, finländsk anatom
Yrjö Kilpinen, finländsk tonsättare
Yrjö Kokko, finländsk veterinär och författare
Yrjö Kukkapuro, finländsk möbelformgivare
Yrjö Leino, finländsk politiker
Yrjö Lindegren, finländsk arkitekt
Yrjö Loimaranta, finländsk biskop och minister
Yrjö Massa, finländsk fältbiskop
Yrjö Mäkelin, finländsk journalist och politiker
Yrjö Nikkanen, finländsk spjutkastare
Yrjö Nurmio, finländsk riksarkivarie professor i historia
Yrjö Paatero, finländsk tandläkare
Yrjö Puhakka, finländsk politiker
Yrjö Reenpää, finländsk läkare och forskare i fysiologi
Yrjö Ruutu, finländsk statsvetare och politiker
Yrjö Räisänen, finländsk journalist, redaktör och politiker
Yrjö Saarela, finländsk brottare
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, finländsk friherre, historiker och politiker
Yrjö Sariola, finländsk biskop
Yrjö Sirola, finländsk kommunistisk politiker
Yrjö Soini, finländsk journalist och författare
Yrjö Tähtelä, finländsk regissör och skådespelare
Yrjö Väisälä, finländsk astronom och fysiker
Yrjö Wallinmaa, finländsk biskop
Yrjö Wichmann, finländsk språkforskare

Referenser

Finska mansnamn